BRI est une mini-série télévisée française en  réalisée par Jérémie Guez sur un scénario de Jérémie Guez et Erwan Augoyard.

Cette fiction est une production de Cheyenne Federation pour Canal+.

Synopsis

Distribution 
 Vincent Elbaz : 
 Ophélie Bau : 
 Sami Outalbali : 
 Sofian Khammes : 
 Rabah Naït Oufella : 
 Théo Christine : 
 Bruno Todeschini : 
 Emmanuelle Devos : 
 Waël Sersoub : 
 Nina Meurisse :

Production

Genèse et développement 
La série est créée et écrite par Jérémie Guez et Erwan Augoyard, d’après une histoire de Jérémie Guez.

Attribution des rôles

Tournage 
Le tournage de la série se déroule à partir du  pendant 17 semaines à Paris, en région parisienne et au Maroc.

Fiche technique 

 Titre français : BRI
 Genre : Série policière
 Production : Aimée Buidine et Julien Madon
 Sociétés de production : Cheyenne Federation
 Réalisation : Jérémie Guez
 Scénario : Jérémie Guez et Erwan Augoyard
 Musique : 
 Décors : 
 Costumes : 
 Photographie : 
 Son : 
 Montage : 
 Maquillage : 
 Pays de production : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Nombre de saisons : 1
 Nombre d'épisodes : 8
 Durée : 
 Dates de première diffusion : 2023

Références 

Série télévisée créée en 2022
Série télévisée française des années 2020
Mini-série française
Série télévisée policière française
Série télévisée se déroulant en France
Série télévisée se déroulant à Paris
Série télévisée se déroulant au Maroc
Série télévisée en français